Хајлар (海拉尔) град је Кини у аутономној регији Унутрашња Монголија. Према процени из 2009. у граду је живело 226.308 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени, у граду је 2009. живело 226.308 становника.

Референце 

Градови у Кини
Википројект географија/Насеља у Кини
Проблеми